Rafael Trujillo puede referirse a:

 Rafael Trujillo Molina (1891-1961), dictador dominicano.
 Rafael Trujillo Villar (n. 1975), regatista olímpico español.